Гундоровский — топоним в России:
 название населённых пунктов
 Гундоровский — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон города Донецка Ростовской области.
 Гундоровский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 другое
 Гундоровский — аэродром, ородской округ Донецк, Ростовская область.